Пойменные  — топоним (тип: лимноним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Пойменные — озёра, южнее устья р. Рыткучи, координаты 68°50' с. ш. 170°44' в. д., код ГКГН 785274
 Пойменные — озёра, левобережье р. Быстрая, координаты 63°41' с. ш. 174°24' в. д., код ГКГН 556494

См. также 
 Пойменная
 Пойменное
 Пойменный